Виленка — деревня в Балахтинском районе Красноярского края России. Входит с состав Большесырского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 30 км к северу от районного центра Балахта.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 15 мужчин и 17 женщин из 32 чел.

Известные жители 
 Юдин, Алексей Фомич (1925—1986) — бригадир полеводов, Герой Социалистического Труда (1948).
 Яновский, Иван Иванович (1919—2006) — штурман эскадрильи авиации дальнего действия, Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района